Агенција за информационо друштво Републике Српске (АИДРС) била је институција задужена за праћење развоја информационог друштва те промоцију употребе информационо-комуникационих технологија.

Реорганизацијом Владе Републике Српске у децембру 2018. године, Агенција је престала са радом и постала дио ресора за информационо друштво унутар Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво.

Оснивање 
Агенција је основана на основу одредаба Закона о Влади Републике Српске и Закона о систему јавних служби. Влада Републике Српске је на сједници одржаној 26. децембра 2007. године донијела Одлуку о оснивању Јавне установе „Агенција за информационо друштво Републике Српске“.

Дјелатност 

Агенција је овлаштена и задужена да обавља сљедеће послове:
 Координација развоја информатике и Интернета у сарадњи са другим надлежним органима у јавној управи, школству и здравству;
 Предлагање и спровођење мјера изградње информационих система органа локалне самоуправе (скупштине градова и општина) које обезбјеђују комуникацију са републичким органима и примјену унифицираних програмских рјешења у што већој мјери;
 Лиценцирање цертификационих тијела у инфраструктури јавних кључева;
 Издавање лиценци и сертификата, консалтинг и обука кадрова државне управе и давање стручне оцјене информатичке оспособљености истих;
 Координација рада на формирању јединствене базе података државних органа и органа локалне управе у Републици Српској;
 Дефинисање концепта интерконекцијских правила за информатичку међуоперативност;
 Стручна верфикација пројеката из области ИКТ у јавном сектору, првенствено у управи;
 Развој законодавства и припрема нацрта прописа и општих аката у области примјене информатике и Интернета у јавној управи, пословном окружењу и школству, и предузимање мјера за њихово спровођење (еЛегаслатива);
 Утврђивање технолошких стандарда и стандарда процеса рада у области примјене информатике и Интернета и предузима мјере за њихово спровођење;
 Промовисање примјене нових технологија и креирање нових послова у информационом сектору;
 Мониторинг прописивања аката и имплементацију регулативе у подручју инфраструктуре и еПословања;
 Праћење и савјетовање у вези међународних уговора који се односе на ИКТ, страна улагања у области ИКТ и сл.;
 Пружање савјетодавне подршке у областима борбе против „Cyber“ криминала;
 Иницирање и координација стварања развојних центара, техно-паркова и кластереске повезаности производње у области ИКТ;
 Промовисање информационог друштва у оквиру реформе образовног система и координација имплементације државних пројеката везаних за учешће ИКТ у образовном процесу;
 Акредитовање едукацијских и испитних центара, у сарадњи са Министарством просвјете и културе Републике Српске, који омогућују цертификовање грађана у ИКТ области кроз форму постобразовања и доживотног учења;
 Утврђивање стандарда, процедура и давања сагласности за набавку опреме и програмских рјешења, извођење радова и пружање услуга из области информатике и интернета за потребе јавне управе и јавног сектора;
 Развијање заједничке рачунарско-телекомуникационе мреже државних органа и других информатичких и Интернет ресурса у власништву Републике Српске;
 Праћење развоја Интернета у свијету, усаглашавање наших потреба као и свакодневна примјена Интернета у државној управи, јавном сектору и пословању;
 Развијање методологије, технологије и организације развоја информационих система републичких органа;
 Утврђивање стандарда и процедура и предузимање мјера за обезбјеђење и заштиту података информационих система;
 Унапређење дугорочног планирања и управљања информатичко-телекомуникационом и Интернет инфраструктуром;
 Имплементација и координација пројеката усмјерених на умањење „технолошког раскорака“ између БиХ и развијеног свијета, унутар БиХ по ентитетима и регионима, као и између различитих социјалних група у РС;
 Праћење достигнућа у другим земљама или асоцијацијама земаља из свог дјелокруга и вршење одговарајуће хармонизације;
 Праћење и подстицање развоја индустрије информационих и комуникационих технологија (софтвер, инжењеринг, хардвер, консалтинг), специјално малих и средњих предузећа;
 Промовисање равномјераног развоја информационог друштва, укључујући удаљена (рурална) подручја;
 Помагање достизања услова за европске и регионалне интеграције у подручју ИКТ и изградње информационог друштва.

Мисија 
Агенција претендује да буде кључни фактор у изградњи информационог друштва у Српској кроз:
 увођење нових електронских сервиса за привреду и грађане,
 планирање, организацију, имплементацију и координацију информатичких пројекта у области јавне управе, школства, здравства итд.
 дефинисање концепта и интерконекцијских правила за информатичку међуоперативност,
 утврђивање стандарда и процедура и предузимање мјера за обезбјеђење и заштиту података,
 улогу националног сертификационог тијела у инфраструктури јавних кључева,
 праћење и подстицање развоја индустрије информационих и комуникационих технологија,
 борбу против високотехнолошког криминала и софтверске пиратерије,
 мјерење утицаја ИТ на развој друштва.

Референце

Спољашње везе 

 Службена страница Агенције за информационо друштво Републике Српске
 Законодавство

Бивше институције Републике Српске
Агенције Републике Српске
Култура Републике Српске
Наука и технологија Републике Српске